Paradise Train – czwarty singel Namie Amuro nagrany wspólnie z Super Monkey's. Został wydany 20 lipca 1994 roku.

Lista utworów 
CD

Przypisy 

Single Namie Amuro
Single wydane w roku 1994